Le nom de place Thiers a été donné dans de nombreuses villes :
 Place Thiers (Le Havre) ;
 Place Thiers (Nancy), à présent Place Simone-Veil ;
 Place Thiers (Pont-à-Mousson) ;
 Place Thiers (Wittenheim).